Фуэнте-Обехуна () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гвадиято. Занимает площадь 592 км². Население — 5225 человек (на 2010 год). Расстояние — 98 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Карбон (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del ayuntamiento de Fuente Obejuna
 Fuente Obejuna desde el aire
 Fuente Obejuna
 El Alcornocal: Web con abundante información sobre una de las preciosas aldeas con las que cuenta nuestro pueblo

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы